Rakowen ist ein – jeweils mit Zusatz versehener – deutscher Ortsname:
 Adlig Rakowen (Domäne), 1938 bis 1945 Raken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Rakowo (Pisz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Adlig Rakowen (Dorf), 1938 bis 1945 Raken (Ostpr.), Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Rakowo Piskie, Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Köllmisch Rakowen, 1938 bis 1945 Köllmisch Rakau, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Rakowo Małe, Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Rakowe, Rakowken